Giuliano ist ein italienischer männlicher Vorname, der vereinzelt auch als Familienname vorkommt.

Herkunft und Bedeutung 
Giuliano ist als eine italienische Form von Julian ein italienischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „der Jugendliche“. Ein patronymisch von Giuliano abgeleiteter italienischer Familienname ist Giuliani.

Namensträger

Künstlername 
 Giuliano (Fußballspieler, 1977) (Giuliano Marinho dos Santos; * 1977), brasilianischer Fußballspieler 
 Giuliano (Fußballspieler, 1980) (Giuliano Dias Amaral; * 1980), brasilianischer Fußballspieler 
 Giuliano (Fußballspieler, 1990) (Giuliano Victor de Paula; * 1990), brasilianischer Fußballspieler

Vorname 

 Giuliano Alesi (* 1999), französischer Automobilrennfahrer
 Giuliano Amato (* 1938), italienischer Politiker
 Giuliano Bernardi (1939–1977), italienischer Opernsänger (Tenor/Bariton)
 Giuliano Bignasca (1945–2013), Schweizer Politiker, Bauunternehmer und Verleger
 Giuliano Bonfante (1904–2005), italienischer Sprachwissenschaftler
 Giuliano Carmignola (* 1951), italienischer Violinist
 Giuliano Carnimeo (1932–2016), italienischer Filmregisseur
 Giuliano Cenci (1931–2018), italienischer Trickfilmzeichner
 Giuliano Cesarini der Ältere (1398–1444), Bischof von Frascati
 Giuliano Collina (* 1938), italienischer Maler
 Giuliano Đanić (* 1973), kroatischer Sänger
 Giuliano Dati (1445–1524), Florentiner Theologe und Dichter
 Giuliano Esperati (* 1933), italienischer Schauspieler
 Giuliano Ferrara (* 1952), italienischer Journalist und Zeitungsherausgeber
 Giuliano Ferraris (1935–2016), italienischer Eishockeytorwart
 Giuliano Figueras (* 1976), italienischer Radrennfahrer
 Giuliano Gemma (1938–2013), italienischer Schauspieler
 Giuliano Giannichedda (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Giuliano da Maiano (Giuliano da Majano; 1432–1490), italienischer Architekt, Bildhauer und Kunstschreiner
 Giuliano di Piero de’ Medici (1453–1478), Mitregent von Lorenzo il Magnifico
 Giuliano di Lorenzo de’ Medici (1479–1516), seit 1515 Herzog von Nemours, einer der drei Söhne von Lorenzo il Magnifico
 Giuliano Milici (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Giuliano Modica (* 1991) – argentinischer Fußballspieler
 Giuliano Montaldo (* 1930), italienischer Regisseur
 Giuliano Nicolini (1913–1945), italienischer Vinologe und Offizier der italienischen Streitkräfte
 Giuliano Nostini (1912–1983), italienischer Florettfechter
 Giuliano Palma (* 1965), italienischer Musiker
 Giuliano Pisapia (* 1949), italienischer Jurist und parteiloser Politiker
 Giuliano Poletti (* 1951), italienischer Politiker
 Giuliano Prini (1910–1941), italienischer Marineoffizier
 Giuliano Ramadori (* 1951), italienischer Internist und Gastroenterologe
 Giuliano Razzoli (* 1984), italienischer Skirennläufer
 Giuliano da Sangallo (1445–1516), italienischer Architekt und Bildhauer
 Giuliano Sarti (1933–2017), italienischer Fußballspieler
 Giuliano Tagliasacchi (1914–1999), italienischer Fußballspieler
 Giuliano Toraldo di Francia (1916–2011), italienischer Physiker und Philosoph
 Giuliano Vangi (* 1931), italienischer Bildhauer
 Giuliano Vettorato (* 1973), italienischer Politiker

Familienname 
 Giorgio Boris Giuliano (1930–1979), sizilianischer Polizeibeamter
 Giuseppe Giuliano (* 1951), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Lucera-Troia
 Jeff Giuliano  (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Salvatore Giuliano (alias Turiddu Giuliano; 1922–1950), sizilianischer Bandit, Separatist und Serienmörder

Siehe auch 

 San-Giuliano, Ort auf Korsika

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname